A Igrexa puede referirse a:

A Iglesia 

 A Iglesia (Albijoy), aldea española de la parroquia de Albijoy, del municipio de Mesía, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Andeiro), aldea española de la parroquia de Andeiro, del municipio de Cambre, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Arca), aldea española de la parroquia de Arca, del municipio de El Pino, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Barciela), aldea española de la parroquia de Barciela, del municipio de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Boado), aldea española de la parroquia de Boado, del municipio de Mesía, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Cabruy), aldea española de la parroquia de Cabruy, del municipio de Mesía, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Castro), aldea española de la parroquia de Castro, del municipio de Mesía, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Castrofeito), aldea española de la parroquia de Castrofeito, del municipio de El Pino, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Iglesia (Cela), aldea española de la parroquia de Cela, del municipio de Cambre, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Cesar), aldea española de la parroquia de Cesar, del municipio de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Cumbraos), aldea española de la parroquia de Cumbraos, del municipio de Mesía, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Dodro), aldea española de la parroquia y municipio de Dodro, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Ferreiros), caserío español de la parroquia de Ferreiros, del municipio de El Pino, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Juanceda), aldea española de la parroquia de Juanceda, del municipio de Mesía, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Laraño), aldea española de la parroquia de Laraño, del municipio de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Leiro), aldea española de la parroquia de Leiro, del municipio de Rianjo, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Mesía), aldea española de la parroquia y municipio de Mesía, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Toques), lugar español de la parroquia de Santa Eufemia de Monte, del municipio de Toques, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Taragoña), aldea española de la parroquia de Taragoña, del municipio de Rianjo, provincia de La Coruña, Galicia.
A Iglesia (Visantoña), aldea española de la parroquia de Visantoña, del municipio de Mesía, provincia de La Coruña, Galicia.

A Igrexa 
 A Igrexa (Aguarda), aldea española de la parroquia de Aguarda, del municipio de Pastoriza, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Ambosores), aldea española de la parroquia de Ambosores, del municipio de Orol, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Añá), aldea española de la parroquia de Añá, del municipio de Frades, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Arabejo), aldea española de la parroquia de Arabejo, del municipio de Valle del Dubra, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Ayazo), lugar español de la parroquia de Ayazo, del municipio de Frades, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Igrexa (Azúmara), lugar español de la parroquia de Azúmara, del municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
 A Igrexa (Balmonte), lugar español de la parroquia de Balmonte, del municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Baloira), lugar español de la parroquia de Baloira, del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.
 A Igrexa (Barro), lugar español de la parroquia de Perdecanay, del municipio de Barro, provincia de Pontevedra, Galicia.
 A Igrexa (Bastavales), aldea española de la parroquia de Bastavales, del municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Igrexa (Bayona), aldea española de la parroquia de Bahiña, del municipio de Bayona, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Bendoiro), aldea española de la parroquia de Bendoiro, del municipio de Lalín, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Berres), lugar español de la parroquia de Berres, del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Boimente), aldea española de la parroquia de Boimente, del municipio de Vivero, provincia de Lugo, Galicia.
 A Igrexa (Boullón), aldea española de la parroquia de Boullón, del municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Bravos), aldea española de la parroquia de Bravos, del municipio de Orol, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Brión), aldea española de la parroquia y municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Buján), aldea española de la parroquia de Buján, del municipio de Valle del Dubra, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Cabanas, Orol), aldea española de la parroquia de Cabanas, del municipio de Orol, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Cabanas, Vicedo), aldea española de la parroquia de Cabanas, del municipio de Vicedo, provincia de Lugo, Galicia.
 A Igrexa (Cabeiras), aldea española de la parroquia de Cabeiras, del municipio de Arbo, provincia de Pontevedra, Galicia.
 A Igrexa (Calvos), aldea española de la parroquia de Calvos, del municipio de Bande, provincia de Orense, Galicia.
 A Igrexa (Carnota), aldea española de la parroquia y municipio de Carnota, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Céltigos), lugar español de la parroquia de Céltigos, del municipio de Frades, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Igrexa (Cerceda), lugar español de la parroquia y municipio de Cerceda, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Igrexa (Cerdedo-Cotobad), aldea española de la parroquia de Carballedo, del municipio de Cerdedo-Cotobad, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Cereijo), lugar español de la parroquia de Cereijo, del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.
 A Igrexa (Cequelinos), aldea española de la parroquia de Cequelinos, del municipio de Arbo, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Chaín), lugar español de la parroquia de Chaín, del municipio de Gondomar, provincia de Pontevedra, Galicia.
 A Igrexa (Chantada), aldea española de la parroquia de Riba, del municipio de Chantada, provincia de Lugo, Galicia.
 A Igrexa (Ciquiril), lugar español de la parroquia de Ciquiril, del municipio de Cuntis, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Cospeito), lugar español de la parroquia de Xermar, del municipio de Cospeito, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Coucieiro), aldea española de la parroquia de Coucieiro, del municipio de Valle del Dubra, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Igrexa (Covelo), lugar español de la parroquia de Maceira, del municipio de Covelo, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Distriz), aldea española de la parroquia de Distriz, del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.
 A Igrexa (Duancos), lugar español de la parroquia de Duancos, del municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
 A Igrexa (Duarría), lugar español de la parroquia de Duarría, del municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (El Grove), aldea española de la parroquia de San Vicente de El Grove, del municipio de El Grove, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Folgoso de Caurel), lugar español de la parroquia de Visuña, del municipio de Folgoso de Caurel, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Fornelos de Montes), lugar español de la parroquia y municipio de Fornelos de Montes, provincia de Pontevedra, Galicia.
 A Igrexa (Franqueira), lugar español de la parroquia de Franqueira, del municipio de La Cañiza, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Freires), aldea española de la parroquia de Freires, del municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Fuenmiñana), aldea española de la parroquia de Fuenmiñana, del municipio de Pastoriza, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Gafoy), aldea española de la parroquia de Gafoy, del municipio de Frades, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Galdo), aldea española de la parroquia de Galdo, del municipio de Vivero, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Germade), aldea española de la parroquia de Miraz, del municipio de Germade, provincia de Lugo, Galicia.
 A Igrexa (Goberno), lugar español de la parroquia de Goberno, del municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
 A Igrexa (Goyanes), aldea española de la parroquia de Goyanes, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Goyás), aldea española de la parroquia de Goyás, del municipio de Lalín, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Granja), aldea española de la parroquia de Granja, del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Insua), lugar español de la parroquia de Insua, del municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Joibán), aldea española de la parroquia de Joibán, del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Ledoira), aldea española de la parroquia de Ledoira, del municipio de Frades, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Liripio), lugar español de la parroquia de Liripio, del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Loira), aldea española de la parroquia de Loira, del municipio de Valdoviño, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Lojo), aldea española de la parroquia de Lojo, del municipio de Touro, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Igrexa (Luaña), aldea española de la parroquia de Luaña, del municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Magazos), aldea española de la parroquia de Magazos, del municipio de Vivero, provincia de Lugo, Galicia.
 A Igrexa (Marojo), lugar español de la parroquia de Marojo, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Meirás), aldea española de la parroquia de Meirás, del municipio de Valdoviño, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Merille), aldea española de la parroquia de Merille, del municipio de Orol, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Miñotos), aldea española de la parroquia de Miñotos, del municipio de Orol, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Moar), lugar español de la parroquia de Ayazo, del municipio de Frades, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Mondriz), lugar español de la parroquia de Mondriz, del municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
 A Igrexa (Mourentán), aldea española de la parroquia de Mourentán, del municipio de Arbo, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Niveiro), aldea española de la parroquia de Niveiro, del municipio de Valle del Dubra, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Noya), lugar español de la parroquia de Roo, del municipio de Noya, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Igrexa (Ons), aldea española de la parroquia de Ons, del municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Orazo), lugar español de la parroquia de Orazo, del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Orol), aldea española de la parroquia y municipio de Orol, provincia de Lugo, Galicia.
 A Igrexa (Oroso), lugar español de la parroquia de Oroso, del municipio de La Cañiza, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Papucín), aldea española de la parroquia de Papucín, del municipio de Frades, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Igrexa (Parada de Achas), lugar español de la parroquia de Parada de Achas, del municipio de La Cañiza, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Paradela), lugar español de la parroquia de Paradela, del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Páramos), aldea española de la parroquia de Páramos, del municipio de Valle del Dubra, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Igrexa (Piñeiro), lugar español de la parroquia de Piñeiro, del municipio de Cuntis, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Portomeiro), aldea española de la parroquia de Portomeiro, del municipio de Valle del Dubra, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Portomouro), aldea española de la parroquia de Portomouro, del municipio de Valle del Dubra, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Igrexa (Ramil), lugar español de la parroquia de Ramil, del municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Reigosa), aldea española de la parroquia de Reigosa, del municipio de Pastoriza, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Ría de Abres), barrio español de la parroquia de Ría de Abres, del municipio de Trabada, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Rial), aldea española de la parroquia de Rial, del municipio de Valle del Dubra, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Ribadeo), aldea española de la parroquia de Cedofeita, del municipio de Ribadeo, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Rubín), lugar español de la parroquia de Rubín, del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.
 A Igrexa (San Clemente de César), lugar español de la parroquia de San Clemente de César, del municipio de Caldas de Reyes, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (San Julián de Vea), lugar español de la parroquia de San Julián de Vea, del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (San Román), aldea española de la parroquia de San Román, del municipio de Valle del Dubra, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (San Pedro de Viveiro), aldea española de la parroquia de San Pedro de Viveiro, del municipio de Vivero, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Sante), barrio español de la parroquia de Sante, del municipio de Trabada, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Saviñao), aldea española de la parroquia de Villasante, del municipio de Saviñao, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Sayar), lugar español de la parroquia de Sayar, del municipio de Caldas de Reyes, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Tardad), aldea española de la parroquia de Tardad, del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Toedo), lugar español de la parroquia de Toedo, del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.
 A Igrexa (Triabá), lugar español de la parroquia de Triabá, del municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Valle de Oro), barrio español de la parroquia de Moucide, del municipio de Valle de Oro, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Vicedo), aldea española de la parroquia y municipio de Vicedo, provincia de Lugo, Galicia.
 A Igrexa (Viceso), aldea española de la parroquia de Viceso, del municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Vieiro), aldea española de la parroquia de Vieiro, del municipio de Vivero, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Vilaboa), aldea española de la parroquia de Vilaboa, del municipio de Valdoviño, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Vilariño), aldea española de la parroquia de Vilariño, del municipio de Valle del Dubra, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa (Villaformán), barrio español de la parroquia de Villaformán, del municipio de Trabada, provincia de Lugo, Galicia.
A Igrexa (Villaza), lugar español de la parroquia de Villaza, del municipio de Gondomar, provincia de Pontevedra, Galicia.
A Igrexa (Vitre), lugar español de la parroquia de Vitre, del municipio de Frades, provincia de La Coruña, Galicia.

Igrexa 

Igrexa (Andoyo), aldea española de la parroquia de Andoyo, del municipio de Tordoya, provincia de La Coruña, Galicia.
Igrexa (Boizán), aldea española de la parroquia de Boizán, del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.
Igrexa (Mourence), aldea española de la parroquia de Mourence, del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.
Igrexa (Orol), aldea española de la parroquia de Gerdiz, del municipio de Orol, provincia de Lugo, Galicia.
Igrexa (Sarria), caserío español de la parroquia de Belante, del municipio de Sarria, provincia de Lugo, Galicia.
Igrexa (Taboada), lugar español de la parroquia de Couto, del municipio de Taboada, provincia de Lugo, Galicia.
Igrexa (Villadabad), aldea española de la parroquia de Villadabad, del municipio de Tordoya, provincia de La Coruña, Galicia.

Iglesia 
 Iglesia (Abegondo), aldea española de la parroquia de Folgoso, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Adelán), aldea española de la parroquia de Adelán, del municipio de Alfoz, provincia de Lugo, Galicia.
Iglesia (Adragonte), lugar español de la parroquia de Adragonte, del municipio de Paderne, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Aranga), lugar español de la parroquia y municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Ares), aldea española de la parroquia de Cervás, del municipio de Ares, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Arzúa), aldea española de la parroquia y municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Bacoy), aldea española de la parroquia de Bacoy, del municipio de Alfoz, provincia de Lugo, Galicia.
Iglesia (Barreiros), aldea española de la parroquia de San Justo de Cabarcos, del municipio de Barreiros, provincia de Lugo, Galicia.
Iglesia (Beán), aldea española de la parroquia de Beán, del municipio de Órdenes, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Borrifáns), aldea española de la parroquia de Borrifáns, del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Brandeso), aldea española de la parroquia de Brandeso, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Branzá), aldea española de la parroquia de Branzá, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Burres), aldea española de la parroquia de Burres, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Cabana de Bergantiños), aldea española de la parroquia de Cesullas, del municipio de Cabana de Bergantiños, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Calvos de Sobrecamino), lugar español de la parroquia de Calvos de Sobrecamino, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Campo), aldea española de la parroquia de Campo, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Cervo), lugar español de la parroquia de Castelo, del municipio de Cervo, provincia de Lugo, Galicia.
Iglesia (Cobas), aldea española de la parroquia de Cobas, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Coristanco), aldea española de la parroquia de Javiña, del municipio de Coristanco, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Cospeito), lugar español de la parroquia de Goá, del municipio de Cospeito, provincia de Lugo, Galicia.
Iglesia (Cuíña), aldea española de la parroquia de Cuíña, del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Cutián), aldea española de la parroquia de Cutián, del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Dodro), aldea española de la parroquia de Dodro, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Dordaño), aldea española de la parroquia de Dordaño, del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Filgueira de Traba), aldea española de la parroquia de Filgueira de Traba, del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Freijo), lugar español de la parroquia de Freijo, del municipio de Puentes de García Rodríguez, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Grañas), lugar española de la parroquia de Grañas, del municipio de Mañón, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Irijoa), aldea española de la parroquia de Irijoa, del municipio de Muras, provincia de Lugo, Galicia.
Iglesia (Lagoa), aldea española de la parroquia de Lagoa, del municipio de Alfoz, provincia de Lugo, Galicia.
Iglesia (Lesta), casas de labor españolas de la parroquia de Lesta, del municipio de Órdenes, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Mañón), lugar español de la parroquia y municipio de Mañón, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Mella), aldea española de la parroquia de Mella, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Mercurín), casas de labor españolas de la parroquia de Mercurín, del municipio de Órdenes, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Mondoñedo), barrio español de la parroquia de Viloalle, del municipio de Mondoñedo, provincia de Lugo, Galicia.
Iglesia (Montaos), aldea española de la parroquia de Montaos, del municipio de Órdenes, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Mor), aldea española de la parroquia de Mor, del municipio de Alfoz, provincia de Lugo, Galicia.
Iglesia (Narón), aldea española de la parroquia y municipio de Narón, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Oirás), aldea española de la parroquia de Oirás, del municipio de Alfoz, provincia de Lugo, Galicia.
Iglesia (Ortoño), aldea española de la parroquia de Ortoño, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Paderne), aldea española de la parroquia de Paderne, del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Pantiñobre), aldea española de la parroquia de Pantiñobre, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Pígara), caserío español de la parroquia de Pígara, del municipio de Guitiriz, provincia de Lugo, Galicia.
Iglesia (Recemel), lugar español de la parroquia de Recemel, del municipio de Somozas, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Riberas del Sor), lugar español de la parroquia de Riberas del Sor, del municipio de Mañón, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Rodeiro), aldea española de la parroquia de Rodeiro, del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Salto), casa de labor española de la parroquia de Salto, del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (San Mamede), lugar español de la parroquia de San Mamede, del municipio de Puentes de García Rodríguez, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Santa Cruz de Parga), aldea española de la parroquia de Santa Cruz de Parga, del municipio de Guitiriz, provincia de Lugo, Galicia.
Iglesia (Silán), aldea española de la parroquia de Silán, del municipio de Muras, provincia de Lugo, Galicia.
Iglesia (Somozas), lugar español de la parroquia y municipio de Somozas, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Trasancos), aldea española de la parroquia de Trasancos, del municipio de Narón, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Viduido), aldea española de la parroquia de Viduido, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Villamayor), aldea despoblada española de la parroquia de Villamayor, del municipio de Órdenes, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Villantime), aldea española de la parroquia de Villantime, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Viñós), aldea española de la parroquia de Viñós, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
Iglesia (Viveiro), barrio español de la parroquia de Viveiro, del municipio de Muras, provincia de Lugo, Galicia.

La Iglesia 
La Iglesia (Abanqueiro), aldea española de la parroquia de Abanqueiro, del municipio de Boiro, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Agrón), aldea española de la parroquia de Agrón, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Ángeles), lugar español de la parroquia de Ángeles, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Aranga), lugar español de la parroquia de Fervenzas, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Ardaña), aldea española de la parroquia de Ardaña, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Argalo), lugar español de la parroquia de Argalo, del municipio de Noya, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Artes), aldea española de la parroquia de Artes, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Bama), aldea española de la parroquia de Bama, del municipio de Touro, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Baroña), aldea española de la parroquia de Baroña, del municipio de Puerto del Son, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Barro), lugar español de la parroquia de Barro, del municipio de Noya, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Bealo), aldea española de la parroquia de Bealo, del municipio de Boiro, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Beseño), aldea española de la parroquia de Beseño, del municipio de Touro, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Berdillo), aldea española de la parroquia de Berdillo, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Boimil), lugar español de la parroquia de Boimil, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Caaveiro), aldea española de la parroquia de Caaveiro, del municipio de Capela, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Cabalar), aldea española de la parroquia de Cabalar, del municipio de Capela, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Cabañas), aldea española de la parroquia de Eirines, del municipio de Cabañas, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Calvente), aldea española de la parroquia de Calvente, del municipio de Oroso, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Carballo), aldea española de la parroquia y municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Carcacía), aldea española de la parroquia de Carcacía, del municipio de Padrón, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Cardeiro), aldea española de la parroquia de Cardeiro, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Carelle), aldea española de la parroquia de Carelle, del municipio de Sobrado, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Carres), aldea española de la parroquia de Carres, del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Cee), aldea española de la parroquia de Ameijenda, del municipio de Cee, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Cespón), aldea española de la parroquia de Cespón, del municipio de Boiro, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Ciudadela), aldea española de la parroquia de Ciudadela, del municipio de Sobrado, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Coristanco), aldea española de la parroquia de Traba, del municipio de Coristanco, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Cós), aldea española de la parroquia de Cós, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Cures), aldea española de la parroquia de Cures, del municipio de Boiro, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Deijebre), aldea española de la parroquia de Deijebre, del municipio de Oroso, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Deveso), lugar español de la parroquia de Deveso, del municipio de Puentes de García Rodríguez, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Entrecruces), lugar español de la parroquia de Entrecruces, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Goyanes), aldea española de la parroquia de Goyanes, del municipio de Puerto del Son, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Herbón), aldea española de la parroquia de Herbón, del municipio de Padrón, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Illobre), aldea española de la parroquia de Illobre, del municipio de Vedra, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Irijoa), aldea española de la parroquia de Verines, del municipio de Irijoa, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (La Baña), aldea española de la parroquia de Cabanas, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Labacengos), aldea española de la parroquia de Labacengos, del municipio de Moeche, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Leiro), aldea española de la parroquia de Leiro, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Mabegondo), aldea española de la parroquia de Mabegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Macenda), aldea española de la parroquia de Macenda, del municipio de Boiro, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Merín), aldea española de la parroquia de Merín, del municipio de Vedra, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Monfero), lugar español de la parroquia y municipio de Monfero, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Muro), aldea española de la parroquia de Muro, del municipio de Puerto del Son, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Nebra), aldea española de la parroquia de Nebra, del municipio de Puerto del Son, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Obre), lugar español de la parroquia de Obre, del municipio de Noya, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Oza), aldea española de la parroquia de Oza, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Pasarelos), aldea española de la parroquia de Pasarelos, del municipio de Oroso, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Puentedeume), lugar español de la parroquia de Villar, del municipio de Puentedeume, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Queiruga), aldea española de la parroquia de Queiruga, del municipio de Puerto del Son, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Rus), aldea española de la parroquia de Rus, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Sendelle), aldea española de la parroquia de Sendelle, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
La Iglesia (Vilavella), lugar español de la parroquia de Vilavella, del municipio de Puentes de García Rodríguez, provincia de La Coruña, Galicia.

Otros 
A Igrexa da Enfesta, aldea española de la parroquia de Enfesta, del municipio de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa de Busto, rectoral española de la parroquia de Busto, del municipio de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa de Fecha, aldea española de la parroquia de Fecha, del municipio de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa de Grixoa, aldea española de la parroquia de Grijoa, del municipio de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa de Laíño, aldea española de la parroquia de San Julián de Laiño, del municipio de Dodro, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa de San Vicente, lugar español de la parroquia de Vigo, del municipio de Carral, provincia de La Coruña, Galicia.
A Igrexa Pequena, aldea española de la parroquia de Lanzós, del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.
Igresia (San Adriano de Lorenzana), barrio español de la parroquia de San Adriano de Lorenzana, del municipio de Lorenzana, provincia de Lugo, Galicia.
Igresia (Santo Tomé de Lorenzana), barrio español de la parroquia de Santo Tomé de Lorenzana, del municipio de Lorenzana, provincia de Lugo, Galicia.